Bulthaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Bulthaupt (* 1966), deutscher Moderator
 Heinrich Bulthaupt (1849–1905), deutscher Autor

Siehe auch:
 Bulthaup